Atar kan syfta på:
 Atar, den heliga elden i den zoroastriska religionen
 Atar, Mauretanien, stad i Mauretanien
 Atar (departement), departement i Mauretanien
 Atar (flygplats), flygplats i Mauretanien
 ATAR, amerikanskt raketvapen